«Академия футбола» — российский женский футбольный клуб из города Тамбова. Клуб основан в 2009 году.

История 
В 2009 году создаётся "СДЮСШОР «Академия футбола».

Достижения 
командные
Первый дивизион России по футболу среди женщин
 2 место: 2019, 2022
Кубок России по футболу среди женщин
 1/8 финала: 2021, 2022
матчевые
первенство страны
 самая крупная победа: 21:0 над «Викторией» (Белгород) (9 октября 2020)
 самое крупное поражение: 0:11 от «Кубаночки-юниор» (Краснодар) (22 июля 2012)
кубок страны
 самая крупная победа: 4:1 (3 раза). Последний раз над «Сталь-Куряночкой» (Курск) (26 мая 2019)
 самое крупное поражение: 0:11 от ЦСКА (Москва) (20 июля 2019)

Статистика выступлений

Известные игроки 
 Несветаева, Ольга Алексеевна
 Подшивалина, Анастасия Сергеевна
 Симакина, Наталья Николаевна
 Стипан, Анна Кириловна

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Тамбова